L'édition 2018 du tournoi de tennis de Long Island se déroule du 12 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Kevin Anderson remporte l'épreuve en simple, Max Mirnyi et Philipp Oswald celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait du Sud-Coréen Chung Hyeon. Il est remplacé par Mikhail Youzhny.

Pendant le tournoi 
En plein milieu de leur match du  tour, Ryan Harrison et Donald Young ont une altercation, ce dernier avançant que son compatriote aurait tenu des propos racistes à son encontre durant la partie. Ce n'est pas la première fois que Ryan Harrison est mêlé à des affaires de provocation. Il avait eu un échange assez vif lors du Masters 1000 de Cincinnati en 2015 avec Thanasi Kokkinakis, estimant qu'il fallait , faisant référence à l'altercation entre Stanislas Wawrinka et Nick Kyrgios quelques jours auparavant.

Kei Nishikori () réussit son retour en battant au  le joueur invité Noah Rubin, après une absence de plus de 6 mois sur le circuit ATP. Il avait néanmoins remporté le Challenger de Dallas deux semaines auparavant.

Lauréats 
Kevin Anderson remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Sam Querrey.

En double, Max Mirnyi et Philipp Oswald décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Wesley Koolhof et Artem Sitak. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Long Island
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2018
Long Island
Tennis aux États-Unis en 2018
Tennis en février 2018